Le Sonnet 126 est l'un des 154 sonnets écrits par le dramaturge et poète William Shakespeare.

Il ne compte que douze vers, et s'achève par deux lignes vides entre parenthèses. Avec le Sonnet 99, c'est le seul sonnet du recueil à ne pas compter quatorze vers.

Notes et références

Liens externes

Analysis
CliffsNotes

126